Prevlaka je lahko:
 Prevlaka, Rugvica, Hrvaška
 Prevlaka, Črna gora

Glej tudi 
 Privlaka (razločitev)